Schüddekopf ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Schüddekopf (1861–1917), deutscher Germanist, Bibliothekar und Schriftsteller
 Jürgen Schüddekopf (1909–1962), deutscher Journalist
 Otto-Ernst Schüddekopf (1912–1984), deutscher Historiker und SS-Obersturmbannführer